Partia – regione storica e satrapia dell'antica Persia
 Partia – genere di poesia lirica occitana
 Partia – frazione di Monterosso Grana, in Piemonte (Italia)